Неслиха́н Йелда́н (; 25 февраля 1969, Стамбул, Турция) — турецкая .

Биография и карьера 
Неслихан Йелдан родилась 25 февраля 1969 года в Стамбуле (Турция). В 1995 году она окончила Стамбульский университет. После окончания университета некоторое время работала в Kent Players и Dormen Theater.

В 1987 году Йелдан начала свою творческую деятельность, став актрисой театральной группы «Ortaoyuncular». Помимо работы в театре, она сыграла более чем в 30-ти фильмах и телесериалах, занимается озвучиванием. С 2020 по 2021 год играла роль Айдан Болат в телесериале «Постучись в мою дверь».

С 2007 по 2019 год Йелдан была замужем за Лео Джеймсом Феликсом Поллоком. Весной 2007 года у них родился сын Аслан.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки